Flat Top steht für:

 Flat Top (Coatsland), Tafelberg in der Shackleton Range, Antarktika
 Flat Top (Ross Dependency), Berg in der Commonwealth Range, Antarktika
 Flat Top, Originaltitel von Sturmgeschwader Komet, US-amerikanischer Film von Lesley Selander (1952)
 Flat Top Peninsula, Halbinsel von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis